Aérocentre è un parco tecnologico sito tra le città francesi di Châteauroux e Tours.

È stato formato nel 2009. È specializzata nel settore aeronautica. Riunisce 321 aziende e 20.000 dipendenti.

I suoi partner sono:
 Agence régionale pour l'innovation, agenzia innovazione
 Banque populaire
 Airemploi
 Centre des études supérieures industrielles, università tecnica
 Électricité de France
 Institut polytechnique des sciences avancées, università aeronautica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende del Centro-Valle della Loira
Indre
Geografia economica
Parchi scientifici tecnologici